«Бакинский олимпийский стадион» () — мультиспортивный стадион в Баку. Строительство стадиона началось 6 июня 2011 года на восточном берегу озера Бёюк-Шор. Стадион был открыт 6 марта 2015 года.

Стадион, общая вместимость которого 68 тысяч посадочных мест, отвечает высшим международным стандартам для стадионов, утвержденных УЕФА, ФИФА и ИААФ.

Строительство стадиона площадью 225 000 м² на участке в 650 000 м² было завершено в феврале 2015 года, открытие состоялось 6 марта 2015 года. БОС являлся местом проведения церемоний открытия и закрытия первых Европейских игр в июне 2015 года. Также здесь прошли матчи чемпионата Европы по футболу 2020. Планируется проведение масштабных мероприятий национального и международного значений.

У стадиона большая инфраструктура, оснащенная парковками, бульваром, парком, большим количеством крытых и открытых помещений для общественного использования.

Стадион располагается в Сабунчинском районе города Баку, в северной части перекрестка на кругу у станции метро «Кёроглу» ("Азизбеков"), на территории площадью 50 гектаров.

Бакинский олимпийский стадион имеет статус 4-й категории стадионов УЕФА.

История стадиона

Подготовительные работы 

В 2008 году была начата предварительная работа по проектированию стадиона. Был объявлен конкурс, в ходе которого были рассмотрены предложения многих местных и иностранных компаний. С точки зрения экономической рентабельности, современности, благоприятности функциональных особенностей, соответствия архитектуре города, а также поставленным техническим условиям организаторы одобрили концепцию проекта, которую предоставила турецкая компания ТОСА. На основе данной концепции были проведены проектировочные работы.

Подготовка территории, на которой расположен стадион, к строительству, была выполнена строительными организациями Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики. В эти предварительные меры вошли благоустройство территории, работа по забиванию подземных свай в целях обеспечения надежности фундамента стадиона. Также разрабатывались условия предстоящего международного тендера на оказание полномасштабных строительных услуг.

Церемония закладки фундамента 
6 июня 2011 года в рамках празднования 100-летия азербайджанского футбола была проведена церемония по закладке фундамента Бакинского олимпийского стадиона. В церемонии приняли участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева, а также президент ФИФА Йозеф Блаттер и президент УЕФА Мишель Платини, видные представители мировой футбольной общественности, руководители различных федераций, ветераны футбола и другие гости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев был проинформирован о предстоящих планах по строительству стадиона. Выступая на церемонии, президент ФИФА Йозеф Блаттер заявил:

Затем Ильхам Алиев вложил металлическую капсулу внутрь символического мяча. Сын президента, Гейдар Алиев, забив мяч в символические ворота, опустил его в фундамент. Позже президент Ильхам Алиев, президент ФИФА Йозеф Блаттер и президент УЕФА Мишель Платини включили установку по заливке бетона и расписались на футбольном мяче, который будет храниться в память о церемонии.

Строительство 

В ноябре 2012 года началось полномасштабное строительство стадиона. Работы велись в соответствии с Международным стандартом строительства (IBC), стандартами УЕФА и ФИФА и строительными нормативами Азербайджана.

28 февраля 2014 года президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с ходом строительства Олимпийского стадиона. Президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики, строительными организациями которой территория стадиона была подготовлена к строительным работам, Ровнаг Абдуллаев проинформировал президента о проделанной на основе проекта за прошедший период работе.

Открытие стадиона состоялось 6 марта 2015-го года, Президент Азербайджана Ильхам Алиев принимал участие в церемонии открытия..

Улучшение экологического состояния озера Бёюк-Шор 

Согласно оценкам международных экспертов, озеро Бёюк-Шор, близ которого построен стадион, считается одним из самых сложно загрязнённых озёр мира. С точки зрения того, что большинство мероприятий первых Европейских игр планировалось провести на восточном берегу озера Бёюк-Шор, в комплексе Бакинского Олимпийского стадиона и что именно эта территория должна была принять многочисленных гостей, спортсменов и туристов, важное значение имело комплексное экологическое восстановление озера Бёюк-Шор и прилегающих к нему территорий. По словам министра экономики и промышленности Азербайджана Шахина Мустафаева улучшение экологического состояния и охрану озера Бёюк-Шор планировалось осуществить в рамках плана мероприятий по улучшению экологического состояния 9 озёр Апшеронского полуострова «Государственной программы социально-экономического развития города Баку и его поселков в 2014—2016 годах».

Сам проект экологического восстановления озера планируется осуществить в два этапа. Первый этап охватил 2014—2015 годы. На этом этапе была восстановлена территорию озера площадью почти 300 гектаров, расположенная вблизи места, где построен Олимпийский стадион. На этом этапе была отделена и изолирована посредством плотины северная часть исторически загрязненного нефтью участка озера от береговой линии. Таким образом, это преградило путь нефти, загрязненным водам и плавающим отходам. Плотина спроектирована в виде шестиполосного магистрального шоссе и обозначает западные границы очищенной территории. Помимо этого в направлении стадиона установлен коллектор сточных вод, а вдоль береговой линии построен прогулочный бульвар и переход на территорию стадиона. Второй этап полного восстановления озера Бёюк-Шор охватит 2015—2020 годы, в результате чего озеро будет возвращено в своё естественное историческое русло, будет отрегулирован уровень воды, восстановлена экосистема.

28 февраля 2014 года президент страны Ильхам Алиев ознакомился с проводимой работой по комплексному экологическому восстановлению озера Бёюк-Шор и прилегающих к нему территорий.

Мероприятия 

2 февраля 2013 года под председательством Ильхама Алиева состоялось первое заседание Организационного комитета первых Европейских игр, которые должны были пройти в Баку в 2015 году. На заседании было объявлено, что церемонии официального открытия и закрытия I Европейских игр намечено провести на Олимпийском стадионе.

19 сентября 2014 года в Женеве в рамках заседания Исполнительного комитета УЕФА было объявлено, что Олимпийский стадион Баку примет три матча группового этапа и одну игру четвертьфинала чемпионата Европы 2020 года.12 июня 2015 года на Олимпийском стадионе состоялась церемония открытия I Европейских игр, а 28 июня — церемония закрытия. Также в рамках Игр на стадионе проходили соревнования по лёгкой атлетике. 
29 мая 2019 года Олимпийский стадион принимал финал Лиги Европы, в котором играли английские команды «Челси» и «Арсенал» (4:1).

Архитектура 
На стадионе построены трибуны с различными функциями, беговая дорожка и другая инфраструктура.

Высота шестиэтажного стадиона составляет 62 метра. Вместимость по ходу строительства предполагалось в 69,870 зрителей или около 69 тысяч, после сдачи в эксплуатацию его вместимость оценивается в 68 тысяч.

Внутренняя площадь стадиона составляет 120830 м². Здание, предусмотренное для работы журналистов, занимает территорию площадью 2 тысячи м². Рядом со стадионом планируется заложить озеленительные полосы площадью 82 тысячи м². В целом, у стадиона 18 входов, здесь установлен 41 лифт, действует 7 стоянок, принимающих 3078 автомобилей. Стадион состоит из основного и тренировочного стадионов, а также механического здания, предусмотрены секторы VIP, CIP, для медиа, а также для зрителей с ограниченными возможностями. На игровое поле можно попасть с 4-х, а на трибуны — с 26 выходов.Тренировочный стадион вмещает 1800 зрителей. Дизайн и строительство, логистические сервисы, координация проекта, управление техникой безопасности, контроль планирования и строительства успешно выполнены компанией TEKFEN.

Галерея

См.также 
 Велопарк Баку
 Дворец водных видов спорта (Баку)
 Арена водного поло (Баку) 
 Пляжная арена (Баку)

Примечания 

Футбольные стадионы Азербайджана
Многофункциональные стадионы Азербайджана
Спортивные сооружения Баку
Сооружения Европейских игр 2015 года
Стадионы чемпионата Европы по футболу 2020
Появились в 2015 году в Азербайджане